Кубок УЕФА 1988/89 — 18-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Наполи», обыгравший в финале «Штутгарт».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1988/89 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1988/89 на сайте Спорт: Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1988/89 на сайте RSSSF

Сезон 1988/89
Футбол в Европе в 1988 году
Футбол в Европе в 1989 году